Dale Houston (Seminary, 23 april 1940 - Hattiesburg, 27 september 2007) was een Amerikaans zanger die samen met zijn partner Grace Broussard de top van de Billboard Hot 100 bereikte als Dale & Grace met twee rock-'n-roll-hits. De eerste was het nummer "I'm leaving it up to you" in 1963. De tweede was "Stop and think it over" in 1964. "I'm leaving it up to you" bereikte ook in Nederland de Tijd voor Teenagers Top 10.

Discografie

Singles 

|-
|align="left"|'Tijd voor Teenagers Top 10||||||||||
|- align=center
|align=left|I'm leaving it up to you||1963||25-1-1964||4||6||als Dale & Grace
|- align=center
|align=left|Stop and think it over''||1964||||||||als Dale & Grace
|}

Amerikaans zanger